Veda, raccolta di testi sacri indoari
Lingua vedica, lingua indoaria nella quale furono redatti i Veda